William Moore; Bill Moore, Will Moore
 William S. Moore (1822–1877) – amerykański prawnik i polityk, kongresmen z Pensylwanii
 William Moore – irlandzki rugbysta, aktywny w latach 70. XIX wieku
 William Moore (1890–1960) – brytyjski lekkoatleta, medalista olimpijski
 William Moore – kanadyjski wioślarz, medalista Igrzysk Imperium Brytyjskiego 1930
 William Moore (1916–2000) – brytyjski aktor
 William Moore, Bill Moore (1921–2002) – angielski rugbysta
 William Moore (ur. 1947) – brytyjski kolarz, medalista olimpijski
 Perry Moore, William Perry Moore IV (1971–2011) – amerykański pisarz, scenarzysta i producent filmowy